Андрушёвское хлебоприёмное предприятие — предприятие пищевой промышленности в городе Андрушёвка Андрушёвского района Житомирской области Украины.

История 
В ходе гражданской войны и советско-польской войны селение пострадало, но после окончания боевых действий началось восстановление хозяйства. Здесь был создан пункт «Заготзерно». В марте 1923 года Андрушевка стала районным центром, что активизировало развитие населённого пункта. Позднее здесь была построена электростанция и началась электрификация

Во время Великой Отечественной войны с 10 июля 1941 до 27 декабря 1943 года посёлок находился под немецкой оккупацией. В это время посёлке действовали советские подпольщики, связанные с партизанской диверсионной группой И. Д. Богорада, которые срывали выполнение хозяйственных мероприятий оккупационной администрации (в том числе, препятствовали сбору и вывозу хлеба в Германию).

В ночь с 26 на 27 декабря 1943 года Андрушевку освободили советские войска. Началось восстановление хозяйства (в том числе, хлебоприёмного пункта при железнодорожной станции). Уже к 5 февраля 1944 года было подготовлено и распределено 12 тыс. центнеров посевного материала, что обеспечило успешное проведение весенней посевной кампании (за это достижение Андрушевка была награждена Красным знаменем Житомирской областной организации ЛКСМУ).

После войны основными зерновыми культурами района являлись пшеница и ячмень. ХПП действовало в производственной кооперации с другими предприятиями райцентра (в том числе, спиртзаводом и построенным позднее Андрушевским комбикормовым заводом).

После провозглашения независимости Украины предприятие перешло в ведение министерства сельского хозяйства и продовольствия Украины.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины внесла ХПП в перечень предприятий, приватизация которых запрещена в связи с их общегосударственным значением.

После создания в августе 1996 года государственной акционерной компании "Хлеб Украины" предприятие перешло в ведение ГАК "Хлеб Украины".

В ноябре 1997 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации ХПП в первом полугодии 1998 года. В дальнейшем, государственное предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество.

В декабре 2001 года было возбуждено дело о банкротстве хлебоприёмного предприятия.

Деятельность 
Предприятие осуществляло приём, сушку, хранение и отгрузку зерна (в основном, пшеницы).

Примечания 

Предприятия Житомирской области
Предприятия пищевой промышленности СССР
Предприятия пищевой промышленности Украины